Monte Camino – montagna delle Alpi Biellesi, in provincia di Biella
 Monte Camino – montagna dell'Appennino sannita, in provincia di Caserta
 Monte Camino – monte della regione di Hoenn, nel mondo immaginario dei Pokémon